Tikonije (lat. Tyconius ili Tychonius) (370. – 390.) je bio kršćanski pisac donatističke orijentacije, čija su djela značajno utjecala na Augustina i njegov koncept Božje države.

Vanjske poveznice
 Opera Omnia by Migne Patrologia Latina

Teolozi